Dörrenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Dörrenberg (1860–1939), deutscher Stahlindustrieller
 Otto Dörrenberg  (1888–1961), deutscher Politiker (NSDAP) und Reichstagsabgeordneter

Dörrenberg ist der Name folgender Orte:
 Dörrenberg (Engelskirchen), Ortsteil von Engelskirchen im Oberbergischen Land, Nordrhein-Westfalen
 Dörrenberg (Remscheid), Ortsteil in Lüttringhausen, Stadtteil von Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Dörrenberg (Wüstung), abgesiedelter Weiler im Truppenübungsplatz Wildflecken, Bayern

Dörrenberg ist der Name folgender Unternehmen:
 Dörrenberg Edelstahl, Unternehmen in Engelskirchen-Ründeroth